Piguet ist der Familienname folgender Personen:
 Anne-Marie Im Hof-Piguet (1916–2010), Schweizer Fluchthelferin und Menschenrechtlerin
 Armand Piguet (1855–1929), Schweizer Bankier und Politiker
 Carole Piguet (* 1962), Schweizer Schauspielerin

 Edward Piguet (1853–1919), Schweizer Uhrmacher
 Gabriel Piguet (1887–1952), französischer Bischof von Clermont

 Jules-Albert Piguet (1854–1934), Schweizer Uhrmacher und Politiker
 Julien Piguet (* 1983), französischer Unternehmer und Autorennfahrer
 Robert Piguet (1898–1953), französischer Modeschöpfer und Parfumeur

Piguet ist der Name folgender Unternehmen:
 Audemars Piguet,  Schweizer Uhrenmanufakturgruppe
 Banque Piguet & Cie, Schweizer Privatbank